Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Topeka, nach der Stadt Topeka, Kansas:

USS Topeka (PG-35), ein Kanonenboot, in Dienst von 1898 bis 1929
USS Topeka (CL-67), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1969
USS Topeka (SSN-754), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1989

Topeka